Arlette Roudil (1949-), femme de lettres française d'expression occitane.
 Axel Roudil-Cortinat (1999-), coureur cycliste français.
 Eliott Roudil (1996-), joueur de rugby à XV français.
 Marc-Antoine Roudil, réalisateur français, photographe et producteur de films.